O apelido de família Pompeu de Toledo pode referir-se a:

 Caio Pompeu de Toledo (1943-1994) — político brasileiro (deputado federal e secretário de Estado);
 Cícero Pompeu de Toledo — ex-presidente do São Paulo;
 Roberto Pompeu de Toledo — jornalista brasileiro;
 Brício Pompeu de Toledo — ex-presidente do Palmeiras.

Desambiguação
Famílias do Brasil